Girl kan syfta på:

 Girl (1998) – en amerikansk film från 1998 av Jonathan Kahn, originaltitel Girl
 Girl (2011) – en svensk kortfim från 2011 av Fijona Jonuzi
 Girl (2018) – en belgisk film från 2018 av Lukas Dhont, originaltitel Girl
 Girl (sång av The Beatles) – en låt av The Beatles från 1965
 Girl (låt av Beck) – en låt av artisten Beck från 2005
 Girl (musikgrupp) – en engelsk musikgrupp
 Ida Redig – svensk artist känd under pseudonymen GIRL

Se även
 Girls
 The Girl